Barcelona Supercomputing Center - Centre Nacional de Supercomputació, BSC - CNS, institució científica a Barcelona.
 Barcelona Sporting Club, club de futbol de Guayaquil (Equador)
 Hertha BSC: Hertha Berliner Sport-Club club de futbol de Berlín (Alemanya)
 Sigles en anglès de Luigi Broglio Space Center, oficialment en italià Centro Spaziale Luigi Broglio
 BSC Young Boys: Berner Sport Club Young Boys club de futbol de Berna (Suïssa)